Dadiet ist der Familienname folgender Personen:

 Marie-Daniel Dadiet (* 1952), ivorischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Erzbischof von Korhogo
 Pacôme Dadiet (* 2005), französischer Basketballspieler